Birne steht für:

 Kultur-Birne, die Frucht der Art Pyrus communis, siehe auch Liste von Birnensorten
 eine Pflanzengattung bzw. eine Frucht, siehe Birnen 
 Birne (Heraldik), eine Wappenfigur
 Glühbirne, siehe Glühlampe
 Bauteil zwischen Mundstück und Oberstück einer Klarinette
 Birne (Herburger), populäre Kinderbuchfigur von Günter Herburger
 karikaturistische Bezeichnung für Helmut Kohl
 umgangssprachlich für „Kopf“, siehe Birnenförmig #Umgangssprache
 einen Autobahnknoten, siehe Birne (Knotenpunkt)
 vulgo Birnen-Bahn, eine historische Radrennbahn in Graz, mit zwei nicht ganz parallel verlaufenden Geraden

Behälter für die Stahlerzeugung:
 Bessemerbirne beim Bessemer-Verfahren
 Thomasbirne beim Thomas-Verfahren

Siehe auch:
 Bierne
 Birn
 Felsenbirnen, Pflanzengattung